Raichur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Rāichūr (ort i Indien), Karnataka, Raichur, 
 Raichur (distrikt i Indien), Karnataka, 
 Raichur Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar